The Hitcher (1986), een Amerikaanse horrorfilm uit 1986 met Rutger Hauer
The Hitcher II: I've Been Waiting, een Amerikaanse film uit 2003 met Jake Busey
The Hitcher (2007), een remake van de film uit 1986 met Sean Bean